A 2008-as wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros versenyét a Bob Bryan–Samantha Stosur-duó nyerte a Mike Bryan és Katarina Srebotnik alkotta páros előtt.

Kiemeltek 

  Mike Bryan /  Katarina Srebotnik (döntősök)
  Daniel Nestor /  Csuang Csia-zsung (negyeddöntősök)
  Pavel Vízner /  Květa Peschke (negyeddöntősök)
  Paul Hanley /  Cara Black (harmadik kör)
  Kevin Ullyett /  Szugijama Ai (negyeddöntősök)
  Julian Knowle /  Csan Jung-zsan (harmadik kör)
  Mark Knowles /  Jen Ce (második kör)
  Nenad Zimonjić /  Szun Tien-tien (második kör)

 Andi Rám /  Nathalie Dechy ''(negyeddöntősök)
 Lijendar Pedzs /  Rennae Stubbs ''(második kör)
 Mahes Bhúpati /  Szánija Mirza ''(második kör)
 Jamie Murray /  Liezel Huber ''(elődöntősök)
 Simon Aspelin /  Lisa Raymond ''(harmadik kör, visszaléptek)
 Martin Damm /  Peng Suaj ''(harmadik kör)
 Jeff Coetzee /  Vladimíra Uhlířová ''(második kör)
 Jordan Kerr /  Katerina Bondarenko ''(második kör)

Főtábla 
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 LL = szerencsés vesztes
 r = feladták
 w/o = visszaléptek

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Források 
 Eredmények

V